Kirvessaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kirvessaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland, lat 61,18, long 24,11), 
 Kirvessaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland, lat 61,28, long 24,05), 
 Kirvessaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Kirvessaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,71, long 28,51), 
 Kirvessaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,80, long 28,71), 
 Kirvessaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,76, long 28,85), 
 Kirvessaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,59, long 29,10), 
 Kirvessaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Kirvessaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Kirvessaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 28,40), 
 Kirvessaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Kirvessaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,85, long 26,04), 
 Kirvessaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,64, long 27,69), 
 Kirvessaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Kirvessaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,57, long 26,23), 
 Kirvessaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Kirvessaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Kirvessaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Kirvessaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,07, long 28,51), 
 Kirvessaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,54, long 27,87), 
 Kirvessaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,37, long 27,99), 
 Kirvessaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Kirvessaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Kirvessaari (ö i Birkaland, Tammerfors), 

Robotskapade Finlandförgreningar